Peloscolex är ett släkte av ringmaskar. Peloscolex ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glattmaskar
Peloscolex